Альбюсса́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Аржанта. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19004.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Лиможа, в 16 км к югу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 693 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 396 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 293 были экономически активными, 103 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 293 активных работали 276 человек (148 мужчин и 128 женщин), безработных было 17 (9 мужчин и 8 женщин). Среди 103 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 63 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (XII век). Памятник истории с 1927 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез